Hermann-Göring-Stadt ist
 1937 Planungsname der Lebenstedt
 ehemalig Name der Wohnviertel „Siedlung“ (Osada) der Reichswerke Hermann Göring in Horní Litvínov (Oberleutensdorf)